Cannavò ist der Familienname folgender Personen:
 Candido Cannavò (1930–2009), italienischer Sportjournalist
 Ignazio Cannavò (1921–2015), italienischer Bischof